Harpie peut désigner : 
 Harpies, dans la mythologie grecque, des divinités mi-femmes, mi-oiseaux ;
 harpie, en héraldique, une figure imaginaire ;
 , en ornithologie, un nom vernaculaire ambigu désignant plusieurs rapaces diurnes de l'ordre des Accipitriformes ;
 harpie, en zoologie, une grande espèce de chauve-souris dont le nom scientifique est Pteropus rufus.
Harpie (Harpya), un court métrage d'animation de Raoul Servais sorti en 1979.

Voir aussi 
 Opération Harpie, une opération interministérielle française menée en Guyane contre l'orpaillage clandestin

Expression issue de la mythologie gréco-romaine